Pierre Lemieux (1947-) est un économiste et un écrivain libertarien.
 Pierre Lemieux est un homme politique canadien, le député conservateur de Glengarry—Prescott—Russell.